Jaime Aparicio Rodewalt, athlète colombien, né le  à Lima.
 Jaime Aparicio Otero, diplomate et avocat bolivien, né le  à La Paz.